Барбара Де Фина (; 28 декабря Нью-Джерси) — американский кинопродюсер.

Среди её известных работ - фильмы «Славные парни», «Казино», «Нью-йоркские истории», «Цвет денег», «Кундун», «Воскрешая мертвецов», Мыс страха, «Последнее искушение Христа», «Эпоха невинности» и «Кидалы». Многие из фильмов, которые спродюсировала Де Фина, были сняты Мартином Скорсезе, за которым она была замужем с 1985 по 1991 гг.

Барбара Де Фина также спродюсировала музыкальный видеоклип Майкла Джексона «Плохой» вместе с Куинси Джонсом.

Ссылки